«2019: После падения Нью-Йорка» () — пост-апокалиптический боевик итальянского режиссёра Серджо Мартино, вышедший в 1983 году.

Сюжет 
2019 год, Нью-Йорк. После ядерной войны, которая превратила большую часть планеты в безжизненную пустыню и сделала человечество не способным к размножению, прошло более 20 лет. Общество разделилось на две противоборствующие группы: злые правители Евракской монархии и восставшие против них малочисленные войска Федерации. Одновременно обоим противникам становится известно о том, что на руинах Нью-Йорка живёт девушка, способная родить ребёнка. Противоборствующие стороны одновременно начинают поиски, преследуя, однако, различные цели — повстанцы желают восстановить человеческий род, а представители монархии заинтересованы в проведении над девушкой неких экспериментов в «научных целях».

В ролях 
 Майкл Сопкив — Парцифал
 Валентина Монье — Джиара
 Анна Канакис — Офицер Аня
 Романо Пуппо — Рэтчет
 Пауло Мария Скалондро — Бронкс
 Хэл Яманучи — Король Пожирателей Крыс
 Оттавиано Дэлль’Аква — евракский солдат (в титрах не указан)

Издания 
13 декабря 2005 года в США фильм был издан на DVD.

См. также 
 «Дитя человеческое»

Ссылки 
 
 
 

Фантастические фильмы 1983 года
Фильмы-боевики Италии
Фильмы-боевики Франции
Фильмы о Нью-Йорке
Постапокалиптические фильмы
Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов 1983 года
Фантастические фильмы ужасов
Научно-фантастические фильмы Италии
Научно-фантастические фильмы Франции
Фильмы Серджо Мартино
Фильмы Франции 1983 года
Фильмы Италии 1983 года